Annie Ebrel (1969-), chanteuse bretonne.
 Louise Ebrel (1932-2020), chanteuse bretonne.